Sunset Island ist der Name folgender

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Sunset Island (Insel in Florida)
 Sunset Island (Minnesota)
 Sunset Island (Vermont)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunset Island (Florida)